Tatu steht für:

 Tatu (Vorname), finnischer männlicher Vorname
 El Tatu, portugiesisches Musiklabel

Tatu ist der Familienname folgender Personen:
 Cornel Tatu (* 1983), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Leandro Tatu (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

t.A.T.u. steht für:
 t.A.T.u., russisches Pop-Duo